Anglické slovo reboot může znamenat:

 Reboot – restart běžícího operačního systému počítače
 Reboot (fikce) – nový začátek či restart filmové, televizní nebo literární série či fiktivního vesmíru
 ReBoot – americko-kanadský animovaný seriál